Luxemburg heißen folgende geographische Objekte:
 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Staat in Europa
 Kanton Luxemburg, Kanton im Großherzogtum Luxemburg
 Provinz Luxemburg, Province de Luxembourg, Provinz in Belgien

Städte, Gemeinden, Orte:
 Luxemburg (Stadt), Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg
 Luxemburg, Ontario, Dorf in der Gemeinde Wilmot, Regional Municipality of Waterloo, Wilmot, Kanada
 Luxemburg (Kirgisistan), Dorf in Kirgisistan
 Luxemburg (Russland), Dorf in der Republik Dagestan in Russland
 Luxemburg (Wisconsin), Gemeinde in Kewaunee, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Luxemburg (Town), Town(ship) im Kewaunee County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Luxemburg (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Luxemburg (Iowa), Ort in Iowa, Vereinigte Staaten

historisch:
 Distrikt Luxemburg, ehemaliger Distrikt im Großherzogtum Luxemburg
 Bolnissi, Stadt in Georgien (ehemaliger Name)

Luxemburg auch Luxembourg ist der Name folgender Personen:
 ein 1437 erloschenes Adelsgeschlecht, siehe Haus Luxemburg
 eine Linie des Hauses Limburg-Arlon, siehe Haus Limburg-Luxemburg
 eine Nebenlinie des Hauses Limburg-Luxemburg, siehe Haus Luxemburg-Ligny

 Arkady Luxemburg (* 1939), moldawisch-US-amerikanischer Komponist
 Charles von Luxemburg, erstes Kind des luxemburgischen Erbgrossherzogs Guillaume von Luxemburg und der Erbgrossherzogin Stéphanie von Luxemburg
 Charles II. Frédéric de Montmorency-Luxembourg (de Luxembourg, 1702–1764), Marschall von Frankreich
 Dionysius von Luxemburg (* um 1652; † 1703), Prediger und religiöser Volksschriftsteller
 Elisabeth von Luxemburg (1922–2011) (1922–2011), Luxemburger Prinzessin
 François-Henri de Montmorency-Luxembourg (de Luxembourg, 1628–1695), Marschall von Frankreich
 Nikolaus von Luxemburg (1322–1358), Patriarch von Aquileia
 Philipp von Luxemburg (1445–1519), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Rosa Luxemburg (1871–1919), deutsch-polnische Vertreterin der Arbeiterbewegung und Mitgründerin der KPD
 Rut Blees Luxemburg (* 1967), deutsche Fotografin

 Wilhelmus Luxemburg (1929–2018), niederländischer Mathematiker
sowie:
 René, Graf von Luxemburg, Figur in Franz Lehárs gleichnamiger Operette Der Graf von Luxemburg

Luxemburg, Weiteres:
 Luxemburg (Zeitschrift), vollständiger Name: LUXEMBURG – Gesellschaftsanalyse und linke Praxis

Siehe auch:
 Luxembourg
 Laxenburg